Шемији може да се односи на:

 Шемији (Алије), насељено место у Француској, у департману Алије
 Шемији (Горња Саона), насељено место у Француској, у департману Горња Саона
 Шемији (Орн), насељено место у Француској, у департману Орн

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Шемији“